La Supercoppa di Russia 2010 (ufficialmente ) è stata l'ottava edizione della Supercoppa di Russia.

Si è svolta il 7 marzo 2010 allo Stadio Lužniki di Mosca tra il , vincitore della Prem'er-Liga 2009, e il , vincitore della Coppa di Russia 2008-2009.

A conquistare il titolo è stato il Rubin Kazan' che ha vinto per 1-0 con rete di Aleksandr Bucharov nel corso del primo tempo.

Tabellino

Formazioni

Collegamenti esterni

Calcio nel 2010
 2010
Competizioni sportive a Mosca